Aphelia (mot), een geslacht van motten in de Tortricidae-familie
Aphelia (plant), een geslacht van planten uit de Restionaceae-familie
Aphelia, een personage in The Fatal Contract, een toneelstuk van William Heminges
Aphelia (album) , een album van de Duitse rockband Scream Silence
Aphelia (retoriek), de duidelijkheid in geschrift of toespraak
het meervoud van aphelion, het punt in een baan in de zon die het verst van de zon verwijderd is